Nykvarn (gemeente), een Zweedse gemeente in Södermanland
Nykvarn (plaats), een plaats in de Zweedse gemeente Nykvarn